Константи́н Константи́нович Васи́льченко (10 января 1926, Москва — 15 июля 2010, там же) — советский авиаконструктор, учёный, Герой Социалистического Труда (1982), лауреат Ленинской премии (1962), доктор технических наук (1987), профессор (1990).

Биография 
Родился 10 января 1926 года в Москве в семье генерал-майора К. Ф. Васильченко.

В 1941—1943 годах жил в эвакуации в городе Кировград Свердловской области. В 1943 году окончил 10 классов школы, поступил в Московский авиационный институт.

Одновременно с учёбой в институте с марта 1947 года работал конструктором в отделе аэродинамики ОКБ А. И. Микояна. После окончания Московского авиационного института в 1949 году направлен на лётную станцию ОКБ, где работал: инженером-конструктором, начальником группы, инженером-расчётчиком, ведущим конструктором по расчётам, начальником лаборатории, заместителем начальника и начальником отдела лётных испытаний. Участвовал в проведении лётных испытаний реактивных истребителей МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, истребителя-перехватчика МиГ-25, истребителя-бомбардировщика МиГ-27 и их модификаций. Внёс большой вклад в методику проведения лётных испытаний, провёл большую работу, связанную с установлением мировых авиационных рекордов на самолётах ОКБ А. И. Микояна.

В 1970—1975 годах — заместитель главного конструктора ОКБ А. И. Микояна по лётным испытаниям. Осуществлял научно-техническое и методическое руководство при проведении испытаний самолётов. В 1975—1985 годах — главный конструктор сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Под его руководством были реализованы уникальные боевые возможности этого самолёта.

За большой вклад в разработку и испытания самолёта МиГ-31 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1982 года Васильченко Константину Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1985—1995 годах — начальник Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в городе Жуковский Московской области. Под его руководством были проведены испытания атмосферного аналога космического корабля многоразового использования «Буран» — БТС-002, а также отработаны бортовые системы для его автоматического полёта и посадки на Землю. Внёс большой вклад в организацию и становление Международного авиационно-космического салона.

С 1995 — главный советник начальника, а в 1998—2000 годах — первый заместитель начальника Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Занимался активной преподавательской деятельностью. В 1985—1995 годах заведовал кафедрой лётных исследований, испытаний и сертификации факультета аэромеханики и летательной техники в Московском физико-техническом институте. С 1993 года — член Президиума Высшей аттестационной комиссии.

Константин Константинович Васильченко жил в Москве, он умер 15 июля 2010 года. Похоронен на Быковском мемориальном кладбище в г. Жуковском.

Награды и премии 

 Герой Социалистического Труда (2.02.1982)
 орден Ленина (2.02.1982)
 орден Октябрьской Революции (11.10.1974)
 орден Трудового Красного Знамени (26.04.1971)
 орден Дружбы народов (29.12.1992)
 два ордена «Знак Почёта» (12.07.1957, 24.11.1966), медали
 Ленинская премия (1962) — за создание самолёта МиГ-21
 Премия Правительства Российской Федерации (1999) — за создание учебника «Лётные испытания самолётов»

Библиография 
 
 
 
 
 С 1985 по 1995 годы Васильченко возглавлял редакционную коллегию «Справочной библиотеки авиационного инженера-испытателя», в которую в итоге вошли около полутора десятков монографий по разным научно-методическим аспектам лётных испытаний самолётов и вертолётов
 Список трудов К. К. Васильченко в каталоге Российской национальной библиотеки

Память 
 В вестибюле главного административного корпуса ЛИИ им. М. М. Громова, где 10 лет работал начальником института К. К. Васильченко, установлена мемориальная доска

Примечания 

Авиаконструкторы СССР
Авиаконструкторы по алфавиту
Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели Московского физико-технического института
Похороненные на Быковском кладбище (Жуковский)
Учёные СССР
Учёные России
Учёные по алфавиту
Сотрудники ЛИИ
Программа «Буран»